El término autorregulación de la conducta' puede referirse:

 a la autorregulación emocional;
 a la homeostasis, en la teoría de sistemas;
 a la autorregulación industrial;
 al autocontrol, en sociología y psicología;
 al aprendizaje autorregulado, en psicología educativa;
 a la organización autorregulada, en los negocios y el sector financiero.